Trešnjevo bezeichnet:

 ein Dorf in der montenegrinischen Gemeinde Andrijevica, siehe Trešnjevo (Andrijevica)
 ein Dorf in der montenegrinischen Gemeinde Cetinje, siehe Trešnjevo (Cetinje)